Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Pardoux – Puy-de-Dôme
Saint-Pardoux – Deux-Sèvres
Saint-Pardoux – Alta Vienne